Де ла Торре () — испанская фамилия. Известные носители:

 Де ла Торре, Антонио (род. 1968) — испанский актёр и журналист.
 Де ла Торре, Карлос Мария (1873—1968) — первый эквадорский кардинал.
 Де ла Торре, Лисандро (1868—1939)  — аргентинский политический, государственный и общественный деятель.
 Де ла Торре, Лука (род. 1998) — американский футболист.
 Де ла Торре, Франсиско (1460—1507) — испанский композитор эпохи Возрождения.
 Де ла Торре, Франсиско (1534—1594) — испанский поэт эпохи Возрождения.
 Де ла Торре, Хавьер (1923—2006) — известный мексиканский тренер и футболист.
 Де ла Торре, Хосе Мануэль (род. 1965) — мексиканский тренер и футболист.
 Де ла Торре, Эдуардо (род. 1965) — мексиканский тренер и футболист.

Составные фамилии 
 Айя де ла Торре, Виктор Рауль (1895—1979) — перуанский политик левого толка.
 Гарсия де ла Торре Габриэль (род. 1979) — испанский футболист, тренер.
 Де ла Торре Вильяльпандо, Антонио (1951—2021) — мексиканский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1978.

Топоним 
 Алаурин-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Вильягарсия-де-ла-Торре — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Вильянуэва-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Мартинес-де-ла-Торре — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.
 Ребольедо-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Бартоломе-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Севико-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Седильо-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сендехас-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Торресилья-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Торре